Sgarbi est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 
  (1903-1929), footballeur italien,
 Alberto Sgarbi (1986-), joueur de rugby à XV italien,
  (1905-1982), peintre, sculpteur et diplomate uruguayen,
 Vittorio Sgarbi (1952-), critique d'art, écrivain, personnalité médiatique et homme politique italien.

Autres 
 Fondation Cavallini Sgarbi

Patronyme italien